est le titre original du roman Croc-Blanc, de Jack London.

Cela peut aussi faire référence à :
 White Fang, film réalisé par Laurence Trimble sorti en 1925 ;
 White Fang, film réalisé par David Butler sorti en 1936 ;
 Croc-Blanc, un film franco-hispano-italien réalisé par Lucio Fulci, sorti en 1973 ;
 Croc-Blanc, un film américain réalisé par Randal Kleiser, sorti en 1991 ;
 White Fang, un personnage dans l'anime et le manga Gundam Wing ;
 Croc-Blanc (film, 2018), un film d'animation franco-luxembourgeois sorti en 2018 et réalisé en 2016 par  ;